Солоха — одна з рідкісних назв для відьми, засвідчена в український пам'ятках XVII століття.
 Солоха — українське жіноче ім'я — від імені  «Саломея», дочка Ірода Антипи.
 Солоха (могила) — царський скіфський курган.
 ПСГ «Солоха»
 Солоха — сценічне ім'я української поп-співачки Терези Балашової.
 Солоха — прізвисько кримінального авторитета Бориса Савлохова.

 Солоха Володимир Григорович (* 1928) — працівник сільського господарства, двічі кавалер ордена Леніна, Герой Соціалістичної Праці.

Інше
 Установка комплексної підготовки газу "Солоха"

Примітки 

Українська демонологія